

Pessoas 
 Frank Leavenworth

Localidades 
 Leavenworth (Indiana)
 Leavenworth (Kansas)
 Leavenworth (Washington)
 Condado de Leavenworth

Outros 
 Fort Leavenworth

Desambiguação